IMSS steht als Abkürzung für:

 Instituto Mexicano del Seguro Social, mexikanisches Bundessozialversicherungsinstitut
 Institut und Museum für Wissenschaftsgeschichte (ital. Instituto e Museo di Storia della Scienza), italienisches Wissenschaftsinstitut und -museum

IMSS